Ruta 28 o Carretera 28 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 28, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 28, en la Provincia de Entre Ríos, sobre la traza de la antigua Ruta Nacional 128.

Chile 
 Ruta 28, carretera nacional en la Región de Antofagasta.

España 
 Ruta TF-28, en la isla de Tenerife.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 28.
 Ruta Estatal de California 28.
 Carretera Estatal de Idaho 28.
 Ruta de Virginia Occidental 28.

Uruguay 
 Ruta 28.

Ruta 028